

Települések

Egyesült Államok 
 Kirby (Arkansas)
 Kirby (Indiana)
 Kirby (Ohio)
 Kirby (Texas)
 Kirby (Vermont)
 Kirby (West Virginia)
 Kirby (Wisconsin)
 Kirby (Wyoming)

Egyesült Királyság 
 Kirby Bellars, Leicestershire
 Kirkby (North Yorkshire)
 Kirby Muxloe, Leicestershire

Kanada 
 Kirby (Ontario)

Épületek 
 Kirby Muxloe Castle, egy vár Kirby Muxloe-ban (Leicestershire, Anglia)
 Kirby Hall, egy I. Erzsébet kori ház Corby közelében (Northamptonshire, Anglia)
 Kirby Hall, egy udvarház Kirby Bellars-ban (Leicestershire, Anglia)
 Kirby Sports Center, sportaréna Eastonban (Pennsylvania, USA)

Szórakozás 
 Kirby, videójáték-sorozat
 Kirby, a Kirby videójáték egy szereplője
 Kirby: Right Back at Ya!, televíziós sorozat a videójáték-sorozat alapján

Egyéb 
 Kirby Award, képregényekért járó díj 1985-1987 között
 Kirby számítás, geometriai topológia
 Kirby Building Systems, építővállalat
 Kirby Company, porszívógyártó vállalat
 Kirby Corporation, uszály üzemeltető vállalat
 Kirby 23, vitorláshajó
 Kirby huzal, fizikai ingán alapuló repülési rendszer színpadi előadóknak